Champions League 2014 steht für:
 AFC Champions League 2014, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2014, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions League Twenty20 2014, internationaler Cricketwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Sailing Champions League 2014, europäischer Segelwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2013/14
 Champions League 2014/15
 Champions League